Кан Куиас () — конечная станция Барселонского метрополитена, расположенная на линии 11. Открытие станции в составе пускового участка линии 11 от "Тринитат Нова" до данной станции состоялось 14 декабря 2003 года. Станция расположена в одноимённом районе города Монкада-и-Решак.

Технические характеристики 
Станция имеет два станционных пути и две платформы, однако общедоступной является только западная платформа, а для движения поездов — западный путь. Восточный путь является служебным, и используется, как правило, для отстоя поездов, восточная же платформа также является служебной, и в обычное время недоступна пассажирам.

В октябре 2008 года "Кан Куиас" стала первой станцией Барселонского метрополитена, на которой были установлены платформенные раздвижные двери. Нововведение было приурочено к началу программы по автоматизации линии 11. В последующем, 2009 году, платформенные раздвижные двери были установлены на всех станциях линии.

Перспективы 
Данная станция является конечной, и путевые тупики расположены прямо на станции. Несмотря на это, властями Барселоны периодически рассматривается вариант продления линии в сторону кладбища Кольсерола (), а также вариант интеграции всей линии 11 в линию 4.  

Также, станцию планируется в обозримом будущем украсить керамическими панелями с изображениями района Кан Куиас, со времён неолита и по наши дни.

Выход в город 
Южный вестибюль станции выводит на улицу Сиркумвалласьо () в районе её пересечения с проездом Вагнер ().

Северный вестибюль выводит на улицы Таписсерс () и Лес-Фустес ()

Ссылки 

Станции Барселонского метрополитена
Станции метрополитена по алфавиту
Станции метрополитена, построенные в 2003 году